Recursos educatius oberts (del seu nom en anglès Open Educational Resources), recursos per a l'ensenyament que es troben al domini públic
 Paradigma OER (de l'acrònim Organisme-Estímul-Resposta), paradigma usat en la psicologia diferencial